Jean-Pierre Bertrand peut désigner :

 Jean-Pierre Bertrand (1921-2008), homme politique luxembourgeois ;
 Jean-Pierre Bertrand (1937-2016), artiste contemporain français ;
 Jean-Pierre Bertrand (1955-), pianiste français de boogie-woogie ; 
 Jean-Pierre Bertrand (1992-), athlète français ;
 Jean-Pierre Bertrand (1960-2022), docteur en philosophie et lettres, professeur à l'Université de Liège.